Manen (Ede), een buurtschap in de gemeente Ede
Manes, vergoddelijkte schimmen in de Romeinse godsdienst
Natuurlijke maan, een hemellichaam
Manen (haar), langere haren op de kop of hals van een dier, bijvoorbeeld leeuw en paard

Zie ook
 Van Manen
 Van Maanen